En indlandsklit er en naturtype, der består af flyvesand som ikke stammer fra havet, men derimod fra istidsaflejringer i indlandet, mere eller mindre dækket af bevoksninger. 

Efter den fremherskende bevoksning kan skelnes mellem:
 Græs-indlandsklit – En naturtype der består af mere eller mindre åbne, meget lave bevoksninger.
 Visse-indlandsklit – en naturtype der opstår på flyvesand.
 Revling-indlandsklit – Indlandsklitter med lyng og revling.

Eksterne henvisninger
Naturtyper i Danmark side 32-33, sns.dk

Klit